21-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 21 по 24 июля 2011 года на стадионе «Кадриорг» в Таллине, столице Эстонии. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1992 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 954 легкоатлета из 47 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие легкоатлеты из 47 стран Европы.

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 29 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2011 года
2011 год в лёгкой атлетике
Спорт в Эстонии в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Эстонии